

Газеты 
 Vorwärts — газета Социал-демократической партии Германии.
 «Форвертс» (, ) — еврейская либеральная газета, выходящая в США.
  — немецкая газета, издававшаяся с января по декабрь 1844 в Париже.
  — швейцарская газета социалистического направления.

Спортивные клубы 
 Форвертс — австрийский футбольный клуб из города Штайр.
 Форвертс — футбольный клуб ГДР.

Топоним 
 Форвертс — до 1945 г. название посёлка Передовое в Волновахском районе Донецкой области.